Известно несколько фильмов с таким названием:

 Незабываемое — советский фильм по военным рассказам Александра Довженко режиссёра Юлии Солнцевой (1967)
 Незабываемое — американский фантастический триллер режиссёра Джона Дала (1996)